Judex – personaggio letterario e cinematografico
Judex – romanzo di Arthur Bernède del 1916
Judex – serial cinematografico del 1916 diretto da Louis Feuillade
L'uomo in nero (Judex) – film del 1963 diretto da Georges Franju